Interzone steht für:
 von 1923 bis 1956 selbstverwaltetes Territorium im Norden Marokkos, siehe Internationale Zone von Tanger
 Song des 1979 erschienenen Albums Unknown Pleasures der Band Joy Division
 Interzone, 1979 gegründete deutschsprachige Rhythm'n'Blues- und Rockband
 Interzone (Magazin), 1982 erstmals erschienenes britisches Science-Fiction-Magazin

Werktitel:
 Interzone (Film), Film von Deran Sarafian von 1987
 Interzone, Titel einer 1990 erschienenen Sammlung von Kurzgeschichten von William S. Burroughs
 Interzone, erster Song auf dem 2001 erschienenen Album The Interzone Mantras der Band The Tea Party
 Interzone, Titel eines 2010 erschienenen Albums des Musikers John Zorn